Den första säsongen av 100 höjdare hade premiär 8 november 2004 och i serien listades Sveriges 100 roligaste ögonblick. Det gjordes 9 avsnitt där. Till skillnad från deras tidigare program på Kanal 5, High Chaparall, var detta program 30 minuter och visades på söndagar. I varje program gick Filip och Fredrik runt i olika städer och stod bland annat bakom buskar när de påade varje inslag.

Innan varje avsnitt visades ett "klargörande från Kanal 5": Alla ögonblick i 100 höjdare!!! är hämtade ur verkligheten. Ingenting har tillagts, förändrats eller förtigits.

Den första säsongen finns också i bokform och heter 100 höjdare – Sveriges 100 roligaste ögonblick.

Avsnitt
Nr 100-89
Nr 88-78
Nr 77-67
Nr 66-56
Nr 55-46
Nr 45-35
Nr 34-23
Nr 22-11
Nr 10-1

Listan

Säsonger av 100 höjdare